Zoltán Kelemen (kunstschaatser) - Roemeens kunstschaatser
 Zoltán Kelemen (zanger) - Hongaars zanger
 Zoltán Kelemen (turner) - Hongaars turner